Tavekjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Storlomssjön.

Tavekjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 739128-172568), sjö i Jokkmokks kommun, 
Tavekjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 739774-172363), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,21 ha)
Tavekjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 741180-169059), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,85 ha)

Se även 
Lomsjön
Lomtjärn
Gurtejaure, 
Tavek

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn